KEPCO bezeichnet ein Elektrizitätsunternehmen in:
 Japan: Kansai Electric Power Company und
 Korea: Korea Electric Power Corporation

Abkürzung